Dream House steht für:

 Dream House, einen Musikstil, siehe Trance (Musik) #Dream House
 Dream House (Film), einen Film von Jim Sheridan (2011)